A Szerelem és barátság (eredeti cím: Love & Friendship) 2016-ban bemutatott ír–francia–holland film, amelyet Whit Stillman rendezett.

A forgatókönyvet Whit Stillman írta. A producerei Whit Stillman, Katie Holly és Lauranne Bourrachot. A főszerepekben Kate Beckinsale, Xavier Samuel, Emma Greenwell, Morfydd Clark, Jemma Redgrave, Tom Bennett, James Fleet, Justin Edwards, Jenn Murray, Stephen Fry és Chloë Sevigny láthatóak. A zeneszerzője Mark Suozzo. A tévéfilm gyártója a Blinder Films, Chic Films, Revolver Films és Westerly Films, forgalmazója az Amazon Studios. Műfaja filmvígjáték.

Amerikában 2016. május 13-án mutatták be a mozikban.

Cselekmény

Szereplők

Jegyzetek

Források

További információk 
 

2016 filmjei
Ír filmvígjátékok
Francia filmvígjátékok
Holland filmvígjátékok